Bestrahlung steht für:

 das Auftreffen von Strahlung auf ein Objekt
 Lebensmittelbestrahlung, ein Verfahren zur Konservierung von Lebensmitteln mit Hilfe ionisierender Strahlen
 ein Verfahren bei der Mutationszüchtung von Pflanzen, siehe Pflanzenzüchtung #Mutationszüchtung
 die Bestrahlung zum Aushärten von Klebstoffen, siehe Klebstoff #Strahlenhärtende Klebstoffe
 Bestrahlung (physikalische Größe),  Strahlungsenergie von elektromagnetischer Strahlung pro Fläche an
 Strahltechnik, die Bearbeitung von Materialoberflächen durch Bestrahlung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen

Medizin:

 Strahlentherapie, ein medizinisches Fachgebiet, das sich mit der medizinischen Anwendung ionisierender Strahlung beschäftigt
 Phototherapie, eine physikalische Behandlungsmöglichkeit von Neugeborenen mit kurzwelligem, blauem Licht
 Lichttherapie, ein Verfahren zur Behandlung verschiedener Erkrankungen mit Licht